Aida (Verdi), òpera de Giuseppe Verdi
 Biografies:
 Aida o Auda de França (732 - després de 755 ?), suposada filla de Carles Martell probablement amb la seva esposa Rotruda 
 Yasuaki Aida, matemàtic japonès del període Edo, fundador de l'escola Saijô Ryû 
 Yu Aida o Yutaka Aida, mangaka i il·lustrador japonès 
 Makoto Aida, artista japonès
 Mitsuo Aida, poeta japonès
 Toponímia:
 Aida (vila) antiga vila japonesa al districte del mateix nom, des de 2011 part de la ciutat de Mimasaka
 Districte d'Aida districte japonès a la Prefectura d'Okayama
 Organitzacions:
 AIDA Cruises, línia de creuers amb seu a Rostock, Alemanya
 DAF Trucks-Aida, equip ciclista belga que competí professionalment entre el 1979 i el 1983